Mas de l'Agustinet: mas situat al municipi de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà)
 Mas de l'Agustinet: mas situat al municipi de l'Albagés (Garrigues)
 Mas de l'Agustinet: mas situat al municipi de Lleida (Segrià)
 Mas de l'Agustinet: mas situat al municipi de Torrefarrera (Segrià)